John Lynch (historyk)
 John Lynch (aktor)
 John Lynch (językoznawca)
 John Carroll Lynch